Por Nakazawa pode estar à procura de:
 Yuji Nakazawa
 Keiji Nakazawa
 Sanae Nakazawa

Desambiguação